

Zaton, in italiano Zatton – frazione della città di Nona
 Zaton, in italiano Malfi – frazione della città di Ragusa
 Zaton, in italiano Zatton – frazione della città di Sebenico
 Zaton Doli – frazione del comune di Stagno (Ston)
 Zaton Obrovački – frazione del comune di Jasenice

Zaton – frazione del comune di Bijelo Polje